László Kiss – astronomo ungherese (1972 – )
László Kiss – calciatore ungherese (1956 – )
László Kiss – scrittore ungherese ( – )
László Kiss – nuotatore e allenatore di nuoto ungherese